Kordesch ist der Familienname von:

 Karl Kordesch (1922–2011), österreichischer Techniker und Erfinder
 Walter Kordesch (* 1960), österreichischer Drehbuchautor und Schauspieler